Artykuł Imprezy mistrzowskie w sportach paraolimpijskich opisuje wszystkie mistrzostwa świata i Europy w sportach paraolimpijskich.

Narciarstwo alpejskie

Mistrzostwa świata

Hokej na lodzie na siedząco

Mistrzostwa świata

Narciarstwo klasyczne

Mistrzostwa świata

Curling na wózkach

Mistrzostwa świata

Boccia

Kolarstwo

Goalball

Judo

Mistrzostwa świata

Lekkoatletyka

Mistrzostwa świata

Łucznictwo

Mistrzostwa świata

Piłka pięcioosobowa

Piłka siedmioosobowa

Pływanie

Podnoszenie ciężarów

Strzelectwo

Mistrzostwa świata

Tenis stołowy

Żeglarstwo

Linki zewnętrzne 
 Strona Międzynarodowego Komitetu paraolimpijskiego

Igrzyska paraolimpijskie